Mata-porcos - planta do gênero Aristolochia
 Mata-porcos - larva de inseto do gênero Perreyia

Desambiguação